Славица е наименованието на предложената в последните години от съществуването на Югославия обща (като универсална) сърбохърватска азбука за т.нар. сърбохърватски език с цел премахване на унаследената исторически диграфия.

Техническото предложение е на филолога от университета в Тузла – Райко Игич. По същество, това е миксирана комбинация от латиница и кирилица с преобладаваща латиница. От общо 30 буквени знака, 18 са латински, 8 кирилски и 4 – общи за двете азбуки:

Под влиянието на югославската идея, славицата пробно се въвежда в обучение през учебната 1988/89 г. в хърватско начално училище. Среща и много противници.

Пример 
Образец е химна на Кралство Югославия:

Източници 
 Slavica alphabet

Вижте също 
 Българска граматика
 Сръбска граматика
 Виенски книжовен договор
 Славяносръбски език
 Вукова реформа
 Договор от Нови Сад
 Сдружение „КИРИЛИЦА“

Сърбохърватски език
Славянски азбуки